Venstre har flere betydninger:

 Venstre – et politisk parti i Danmark
 Venstre (Norge) – et politisk parti i Norge
 Venstre (Polen) – en polsk socialdemokratisk koalition
 Venstreorienteret – bruges til at beskrive en politisk placering på venstrefløjen
 Højre og venstre – to sider
 Venstrekørsel og højrekørsel – i hvilken side af vejen, køretøjer skal køre